"Fratta" pode ser:
 Fratta Polesine, comuna italiana do Vêneto
 Fratta Todina, comuna italiana da Úmbria
 Valera Fratta, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Frata
 Rio Frata

Desambiguações de topônimos